Miejscowości w USA:
 Cahokia – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Cahokia (ang. Cahokia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
Inne:
 Cahokia – stanowisko archeologiczne w Illinois na liście światowego dziedzictwa UNESCO.